Koninklijke Tubantia Borgerhout Voetbalkring is een Belgische voetbalclub uit Borgerhout, een district van Antwerpen. De club is bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 64. De club speelde in zijn geschiedenis twee seizoenen in de Eerste Klasse, namelijk van 1930 tot 1932. Sinds het einde van de jaren 90 speelt Tubantia in de provinciale reeksen in Antwerpen. De clubkleuren zijn rood-wit. Een opmerkelijk feit uit de clubgeschiedenis was de verkoop van hun talentvolle aanvaller Jef Mermans in 1942 aan Anderlecht voor 125.000 frank, in die tijd een fabelachtige som.

Geschiedenis 
In 1915 werd Tubantia Football & Athletic Club opgericht, kortweg Tubantia FAC. In 1926 bereikte de club voor het eerste de Derde Klasse en twee jaar later de Tweede Klasse. Nog twee jaar later eindigde Tubantia daar tweede, en promoveerde zo naar de Eerste Klasse. Na twee seizoenen zou de club echter terug degraderen en tot na de Tweede Wereldoorlog in de Tweede spelen. Bij het 25-jarig bestaan in 1940 werd de naam K. Tubantia FC. Rond 1950 ging de club enkele malen op en neer tussen de tweede en derde klassen, tot Tubantia in 1954 definitief verdween uit het tweede niveau. In 1958 volgde zelfs een eerste maal degradatie naar de Vierde Klasse. In 1960 fusioneerde de club met KRC Borgerhout, die eveneens de laatste decennia in de nationale reeksen had gespeeld. De nieuwe club zou K. Tubantia Borgerhout FC heten, en drie seizoen in de Derde kunnen spelen, maar in 1962 volgde opnieuw de degradatie naar de Vierde. In 1971 werd de clubnaam vervlaamst naar K. Tubantia Borgerhout VK. In 1977 zakte Tubantia voor het eerst weg uit de nationale reeksen naar de provinciale reeksen. De club zou in de jaren 80 nog enkele malen tussen beide reeksen op en neer gaan en bereikte begin jaren 90 zelfs weer de Derde Klasse. In 1997 en 1998 volgden echter twee degradaties elkaar op, waardoor de club weer terugviel naar de provinciale reeksen. Vanaf 2005/06 heeft de club een overeenkomst met K. Olympic VK Antwerpen, zodat de jeugdploegen van beide onder de naam Tubantia Borgerhout zouden spelen.
In het seizoen 2006-2007 promoveerde Tubantia Borgerhout weer naar de nationale reeksen, maar zakte niet lang erna terug naar de provinciale. In 2010 zakte de club verder naar Tweede Provinciale. De club kende echter financiële problemen. Men droeg een schuld van 200.000 euro, het voorbije seizoen vielen de inkomsten van de twee kantines voor bijna de helft terug, en er waren nauwelijks 936 betalende supporters. In mei 2010 besliste men de club op te doeken, maar uiteindelijk startte de club alsnog door onder een nieuw bestuur. In het seizoen 2014/2015 werd een reportage gedraaid voor het VTM-programma Stadion, dit om het rijke karakter van de club in de verf te zetten.

Resultaten

Erelijst 
Beker van België:
finalist (1): 1927

Bekende (ex-)spelers 
  Rik Matthys
  Rik Pauwels
  Paul Put
  Jef Mermans
  Rik Coppens
  Kristof Sas
  Kenny Steppe
  Radja Nainggolan
  Geoffry Hairemans
  Jérémy Doku
  Rachid Yachou
  Emiel Dorst
⚫ 🇧🇪 Walter De Laet

Trainers 
 1959-1962  Rik Matthys
 1963-1964  Auguste Pelsmaeker
 1970-1971  Rik Coppens
 1985-1989  Colin Andrews
 1988-1994  Paul Put
 2001-2002  Geert Emmerechts
 2003-2003  Wim Hofkens
 2003-2004  Marc De Mulder
 2009-2010  Albert Cluytens
 2012-2012  Wim Hofkens

Borgerhout
Voetbalclub in Antwerpen (stad)
Sport in Borgerhout